Margaret Court con Marty Riessen e Ann Haydon Jones con Fred Stolle hanno condiviso il titolo in quanto la finale non fu mai giocata a causa del maltempo.

Teste di serie

  Margaret Court /  Marty Riessen (finale)
  Ann Haydon Jones /  Fred Stolle (finale)

  Rosie Casals /  Tony Roche (semifinali)
  Billie Jean King /  Roger Taylor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1969